Склад збірної Парагваю на чемпіонаті світу 2010 року

Докладніше...Парагвай
С 2010